Cam — um dos filhos de Noé, segundo a Bíblia
 Manufatura auxiliada por computador (Computer Aided Manufacturing em inglês)
 Metabolismo ácido das crassuláceas (Crassulacean acid metabolism em inglês) — via metabólica presentes em algumas plantas
 Concentração alveolar mínima — conceito usado em anestesiologia
 Módulo CAM (ISS) (Centrifuge Accommodations Module) — um dos módulos da Estação Espacial Internacional
 Certificado de alistamento militar — documento brasileiro
 Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão — museu de arte da Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa 
 Clube Atlético Mineiro — clube de futebol de Belo Horizonte, Brasil
 Clube Atlético Metropolitano — clube de futebol de Blumenau, Santa Catarina, Brasil
 Clube Airsoft da Maia — clube português de Airsoft
 Escola Politécnica da Universidade de São Paulo — um dos departamentos desta escola brasileira da cidade de São Paulo é o Centro Acadêmico Mecânica
 Country Music Association Awards - uma premiação musical dos EUA.

Desambiguações de siglas

ru:Кулак
uk:Кулак